Vladimir Fedosseïev (1932- ) est un chef d'orchestre russe ;
 Vladimir Fedosseïev (1995- ) est un joueur d'échecs russe.